Али́тусский уе́зд () — уезд на юге Литвы. Граничит с Мариямпольским, Каунасским, Вильнюсским уездами, а также с Польшей и Гродненской областью Белоруссии.

История 
 16 мая 1945 года в Алитусском уезде состоялся так называемый бой при Кальнишке, в ходе которого войска НКВД СССР при содействии истребительного батальона окружили отряд из 90 литовских лесных братьев и в значительной степени уничтожили его.

Административное деление 
Уезд образуют территории:
 Самоуправление города Алитуса
 Самоуправление Алитусского района (11 староств)
 Друскининкайского самоуправления (2 староства)
 Самоуправление Лаздияйского района (14 староств)
 Самоуправление Варенского района (8 староств)

Население 
На 1 января 2013 население Алитусского уезда 152 139 человек.

Этнический состав

Примечания

Ссылки 

 Администрация начальника уезда